Ön i Fågelgatan kan syfta på:

 Ön i Fågelgatan (bok) – en israelisk barnbok från 1981
 Ön i Fågelgatan (film) – en dansk-producerad historisk dramafilm från 1997